— японский сэйю, наиболее известный по роли Какаси Хатакэ в аниме-сериале «Наруто».

Биография 
Иноуэ родился 26 марта 1954 года в Иокогаме. Дебютировал в 1973 году и с тех пор стал одним из самых известных сэйю Японии. Иноуэ также занимается озвучиванием в видеоиграх, drama CD, выпускает музыкальные альбомы, участвует в дубляже фильмов и мультфильмов на японском языке: например, принц Эрик в «Русалочке», Гарри в фильме «Когда Гарри встретил Салли», Генри Свинтон в «Искусственном разуме», Джек Шепард в сериале «Остаться в живых».

Роли в аниме 

 Ace wo Nerae! 2 (Такаюки Тодо)
 Ace wo Nerae! Final Stage (Такаюки Тодо)
 Adventures of Puss-in-Boots (Торусэн)
 Akai Hayate (Хаятэ)
 Angel's Feather (Рэя Вакабаяси)
 Anne of Green Gables (Гилберт)
 Anime Sanjushi (герцог Бекингем)
 Arrow Emblem Grand Prix no Taka (Спид, Антонио)
 Ashita Tenki ni Nare! (Отагуро)
 Attack on Titan (Вилли Тайбур)
 Bagi, the Monster of Mighty Nature (Рё)
 Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto (Сотэцу Ибараги)
 Bats and Terry (Бацу)
 Battle Athletes Victory (Эрик Робертс)
 Battle Royal High School (Юки Тосихиро)
 Biohunter (Камагая)
 Blue Comet SPT Layzner (Альберто, Эйдзи Асука)
 Blue Seed (Мамору Кусанаги)
 Blue Seed 1.5.2 Kasanagi Special (Мамору Кусанаги)
 Blue Seed Beyond (Мамору Кусанаги)
 Bomberman Bidaman Bakugaiden (Сасурайбон)
 Borgman (Чак)
 Candy Candy (Энтони)
 Captain Future (Кен Скотт)
 Captain Tsubasa (Карлос Сантана)
 Case Closed (Инспектор Сиратори)
 Chogattai Majutsu Robot Ginguiser (Горо Сироганэ)
 Chrono Crusade (Аион)
 City Hunter (Синъити Ёцуи)
 Cosmo Police Justy (Кайзард)
 Cowboy Bebop: The Movie (Гадкинс)
 Cyborg 009 (Симамура Дзёэ)
 Daimaju Gekito: Hagane no Oni (Харука Элфорд)
 Darker than Black (Ноябрь11)
 Descendants of Darkness (Мибу Ория)
 Detective Conan: 16 Suspects (Инспектор Сиратори) as Inspector Shiratori
 Detective Conan: Captured in Her Eyes (Кёсукэ Кадзато)
 Detective Conan: Countdown to Heaven (Инспектор Сиратори)
 Detective Conan: Crossroad in the Ancient Capital (Инспектор Сиратори)
 Detective Conan: Magician of the Silver Sky (Инспектор Сиратори)
 Detective Conan: Strategy Above the Depths (Инспектор Сиратори)
 Detective Conan: The Phantom of Baker Street (Инспектор Сиратори)
 Detective Conan: The Private Eyes' Requiem (Инспектор Сиратори)
 Doraemon-1979 (Учитель Нобиты)
 Doraemon: Nobita's Genesis Diary (Ёсихидэ)
 Dream Dimension Hunter Fandora (Сорто)
 Earthian (Кагэцуя)
 Elementalors (Сики)
 Ergo Proxy (Кадзукису)
 Excel Saga (Дик, Сиодзи Годзё)
 Fairy Tail (Гилдартс Клайв)
 Fang of the Sun DOUGRAM (Крин)
 Five Star Stories (Колус III)
 Fruits Basket (Хатори Сома)
 Fuma no Kojirou: Yasha-hen (Косукэ Мибу)
 Fushigi Yuugi (Роко)
 Galaxy Angel (Минами Асагая)
 Gall Force: Earth Chapter (Бауэр)
 Gintama (Оборо)
 Golion Акира Коганэ)
 Gravitation (Юки Эйри)
 Gravitation: Lyrics of Love (Юки Эйри)
 Grey : Digital Target (Грэй)
 Handsome Girl (Окита)
 Haou Taikei Ryuu Knight (Ларсер)
 Happiness Charge Precure! (Рэд)
 Haré+Guu (Рэйдзи-сэнсэй)
 Haru wo Daiteita (Сава Нагиса)
 Harukanaru Toki no Naka de Hachiyo Sho (Татибана но Томомаса)
 Harukanaru Toki no Naka de ~Ajisai Yumegatari~ (Татибана но Томомаса)
 Harukanaru Toki no Naka de 2 ~Shiroki Ryuu no Miko~ (Хисуй)
 Harukanaru Toki no Naka de ~Maihitoyo~ (Татибана но Томомаса)
 Here is Greenwood (Кадзухиро Хасукава)
 High School Aurabuster (Сугуро)
 Hotori - Tada Saiwai wo Koinegau (Профессор Симидзу)
 Humanoid Monster Bem (Бем)
 Hyakujitsu no Bara — Maiden Rose (Клаус)
 Idol Tenshi Youkoso Yoko (Миккии)
 Igano Kabamaru (Кинсиро)
 Ikkyu-san (Тэцусай)
 Inu Yasha (Рёкуцусэй)
 Iriya no Sora, UFO no Natsu (Эномото)
 Jojo’s Bizarre Adventure (Карс)
 Jungle wa itsumo Hale nochi Guu Deluxe (Рэдзи)
 Junjou Romantica (Мияги)
 Junk Boy (Манай Тэцу)
 Justy (Кайзард)
 Katekyo Hitman Reborn! (Молниеносный Гамма)
 Karakuri Kiden Hiwou Senki (Рёма Сакамото)
 Katri, Girl of the Meadows (Акки)
 Kikaider (Какайдер, Рэй)
 Koutetsu Sangokushi (Рёсо Кокэцу)
 Kujibiki Unbalance (Юуя Кабураки)
 Kusatta Kyoushi no Houteishiki (Масаёси Сибата)
 Kyo Kara Maoh! (Гюнтер фон Крайст)
 Legend of Basara (Сюри)
 Legend of the Galactic Heroes (Дасти Аттенборо)
 Legend of the Galactic Heroes: Overture to a New War (Дасти Аттенборо)
 Legendz: Yomigaeru Ryuuou Densetsu (Сирон, Рансин)
 Leina: Wolf Sword Legend (Сонода)
 Let's Dance With Papa (Сигурэ Амати)
 Lucy of the Southern Rainbow (Джон)
 Luna Varga (Гилберт)
 Lunn Flies into the Wind (Акира Тоёда)
 Mahou no Tenshi Creamy Mami (Синго Татибана)
 Mahou no Yousei Persia (Кэндзи Саваги) as Kenji Sawaki
 Megazone 23 Part II (Гарам)
 Magical Angel Creamy Mami (Синго Татибана)
 Mister Ajikko (второй Такао Адзиёси)
 Mobile Suit Zeta Gundam (Мэсса)
 Mobile Suit Zeta Gundam: A New Translation (Мэсса)
 Moonlight Mile (Горо Саруватари)
 Naruto (Какаси Хатакэ)
 Naruto the Movie: Snow Princess' Book of Ninja Arts (Какаси Хатакэ)
 Naruto the Movie 2: Great Clash! The Illusionary Ruins at the Depths of the Earth (Какаси Хатакэ)
 Naruto the Movie 3: The Animal Riot of Crescent Moon Island (Какаси Хатакэ)
 Naruto Shippuuden (Какаси Хатакэ)
 Natsume’s Book of Friends (Мадара)
 Ninja Senshi Tobikage (Дзё Мая)
 Oishinbo (Сиро Ямаока)
 Otohime Connection (Митио Хирано)
 Ouran High School Host Club (Юдзуру Суо)
 Parasite Dolls (Базз)
 Princess Nine (Хидэхико Каякава)
 Ranma ½ (Микадо Сандзэнин)
 Ranma ½: Big Trouble in Nekonron, China (Бисямонтэн, Микадо Сандзэнин)
 Rhea Gall Force (Бауэр)
 Romeo x Juliet (Уильям)
 Rurouni Kenshin (Сигурэ)
 Saber Rider and the Star Sheriffs (Билл)
 Saikano (Отец Сюдзи)
 Saint Seiya (Око)
 Saint Tail (Гэнъитиро Ханэока)
 Samurai Deeper Kyo (Мурамаса)
 Samurai X: The Motion Picture (Такими Сигурэ)
 Samurai: Hunt for the Sword (Торай Намбан)
 School Rumble (Отец Эри)
 Seikimatsu Darling (Ёитиро Такасуги)
 Sekushi Commando Gaiden: Sugoiyo! Masaru-san (Танака «Сьюзан» Фумико)
 Seraphim Call (отец в 11 серии)
 Shinshaku Sengoku Eiyuu Densetsu Sanada Jyuu Yuushi The Animation (Нэдзу Дзимпати)
 Showa ahozoshi akanuke ichiban! (Кодзиро)
 Shrine of the Morning Mist (Тадааки Амацу)
 Soreike! Anpanman (Кацубусиман)
 Space Battleship Yamato (Акира Ямамото)
 Space Pirate Mito (Мицукуни Кагеро)
 Space Warrior Baldios (Дэвид Уэйн / Милан)
 Spiral: Suiri no Kizuna (Киётака Наруми)
 Spirit Warrior (Ко Кайхо)
 Starship Troopers (Смит)
 Super Atragon (Сторнер)
 Super Dimensional Cavalry Southern Cross (Алан)
 Sword for Truth (Сюранносукэ Сакаки)
 Tactics (Ватанабэ)
 Takegami - Guardian of Darkness (Койти)
 Tales of Phantasia (Лестер)
 Tenku Senki Shurato (Карура Рэйга)
 The Galaxy Railways (Юки Ватару)
 The Heroic Legend of Arslan (Дарюун)
 The Ideon: A Contact (Хатари Набуру)
 The Ideon: Be Invoked (Хатари Набуру)
 The Melancholy of Haruhi Suzumiya (Кэйити Тамару)
 The Phoenix: Chapter of Yamato (Огуна)
 The Place Promised in Our Early Days (Томидзава)
 The Samurai (Торай)
 Tobira o Akete (Сайки Харука)
 Tokimeki Tonight (Роки)
 Touch (Акио Нитта)
 Tsukimichi: Moonlit Fantasy (Патрик Рембрандт)
 Urban Square (Рё Мацумото)
 Urusei Yatsura (Цубамэ Одзуно)
 Vampire Princess Miyu (Падзусу)
 Versailles no Bara (Ганс Аксель фон Ферсен)
 Vie Durant (Сириидзу)
 Voltron (Акира Коганэ)
 Windaria (Сиру)
 Wrath of the Ninja - The Yotoden Movie (Хаятэ но Сакон)
 Yoroshiku Mechadock (Нати Ватару)
 Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX (DD)
 Киберпанк: Бегущие по краю (Фарадей)

 Озвучивание в видеоиграх 
 Crisis Core: Final Fantasy VII (Анджил Хьюли)
 Hana Ki Sou (Куротака)
 Harukanaru Toki no Naka de (Татибана но Томомаса)
 Hoshi no Oujo 3 (Аматэрасу)
 Kingdom Hearts II (Принц Эрик)
 Mugen no Frontier: Super Robot Wars OG Saga (Рэйдзи Арису)
 Namco x Capcom (Рэйдзи Арису)
 Naruto: Narutimate Hero (Хатакэ Какаси)
 Naruto Shippuuden: Narutimate Accel (Хатакэ Какаси)
 Battle Stadium D.O.N (Хатакэ Какаси)
 For Honor'' (Арамуса)

Музыкальные альбомы 
 Ai (愛) (2003 г.)
 Aurora Curtain (オーロラのカーテン)
 Bokura no Sora (僕らの空　Chiguhagu)
 Bokura no Sora II (僕らの空 II)
 Have a Good Dream
 Koi (恋) (2003 г.)
 Long Time No See (1992 г.)
 Monjya de Chiguhagu (MONJYA！de　ちぐはぐ)
 Ohayou-Oyasumi (おはようおやすみ) VOL.1
 海人 ハミハミハ島の伝説
 White Land

Ссылки 

Актёры озвучивания Японии